Harold Bradley (gitarist) (1926), Amerikaans sessiegitarist
 Harold Bradley (basketbalcoach) (1911-1985), Amerikaans basketbalcoach
 Harold Bradley (pianist) (1906-1984), Canadees pianist
 Harold Bradley (vakbondsleider), Brits vakbondsleider
 Harold Bradley (American footballer, 1905) (1905-1973), American football-speler
 Harold Bradley (American footballer, 1929) (1929), American football-speler en Italiaans acteur
 Harold Bradley (biochemicus) (1878-1976), hoogleraar biochemie